Barrow kan syfta på följande:

Antarktis 

 Barrow (udde i Antarktis, lat -63,72, long -61,70), 
 Barrow (udde i Antarktis, lat -71,37, long 169,28),

Irland 
 Barrow (flod)

Storbritannien 

 Barrow upon Soar, ort i Leicestershire, England, 
 Barrow upon Humber, ort i North Lincolnshire, England, 
 Barrow-in-Furness, stad i Cumbria, England, 
 Barrow (kulle), Cumbria, England, 
 Barrow, Suffolk, ort i Suffolk, England, 
 Barrow, Rutland, ort i Rutland, England, 
 Barrow, Shropshire, ort i Shropshire, England, 
 Barrow, Cheshire, civil parish i Cheshire, England, 
 Barrow, Lancashire, ort i Lancashire, England, 
 Barrow, Northumberland, tidigare civil parish i Northumberland, England,

USA 

 Barrow, Alaska, countyhuvudort, North Slope Borough, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar